Конка у Вільно — ліквідована мережа кінних трамваїв у місті Вільно, Польща (до 1915-го Вільно, Російська імперія) (на середину 2010-х Вільнюс, Литва).
 
Трамвайна мережа у Вільно була введена в експлуатацію у 1893 році. Було створено дві лінії, вони починались із залізничної станції і прямували через вулицю Міцкевича до площі Лукишкська (лінія 1) і Антакальніс (лінія 2).

Мережа була серйозно пошкоджена під час Першої світової війни і у листопаді 1926 була ліквідована

Примітки 

Історія Вільнюса
Трамвайні системи Литви
Трамвайні системи Польщі
Транспорт у Вільнюсі